Railway Procurement Agency, Ierse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de (verdere) ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur in Ierland
 Robotgestuurde procesautomatisering, techniek voor het automatiseren van bedrijfsprocessen